Menelik I (204-179 v.Chr.), eerste Joodse keizer van Ethiopië
 Menelik II (1844-1913), keizer ('koning der koningen') van Ethiopië